Valley megye (Idaho)
Valley megye (Montana)
Valley megye (Nebraska)